Montfort může být:

místopisné jméno
 Montfort (Izrael) – zřícenina křižáckého hradu z 12.- 13. století v dnešním Izraeli a stejnojmenný okolní národní park
 Agam Montfort – umělá vodní nádrž v Izraeli
 Montfort (Nizozemsko) – město v Nizozemsku
 jméno obce ve Francii:
 Montfort (Alpes-de-Haute-Provence) – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Montfort-sur-Boulzane – obec v departementu Aude
 Montigny-Montfort – obec v departementu Côte-d'Or
 Montfort (Doubs) – obec v departementu Doubs
 Illeville-sur-Montfort – obec v departementu Eure
 Montfort-sur-Risle – obec v departementu Eure
 Bréal-sous-Montfort – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Montfort-sur-Meu – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Montfort-en-Chalosse – obec v departementu Landes
 Montfort (Maine-et-Loire) – obec v departementu Maine-et-Loire
 Saint-Evroult-de-Montfort – obec v departementu Orne
 Montfort (Pyrénées-Atlantiques) – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 Montfort-le-Gesnois – obec v departementu Sarthe
 Montfort-sur-Argens – obec v departementu Var
 Domèvre-sous-Montfort – obec v departementu Vosges
 La Neuveville-sous-Montfort – obec v departementu Vosges
 Parey-sous-Montfort – obec v departementu Vosges
 They-sous-Montfort – obec v departementu Vosges
 Montfort-l'Amaury – obec v departementu Yvelines

jméno lidí
 Wilhelm I. z Montfortu – pařížský biskup na přelomu 11. a 12. století
 Montfortové – středověký šlechtický rod ve Francii
 Simon de Montfort, 6. hrabě z Leicesteru (1208–1265) – anglický šlechtic
 Bertrada z Montfortu († po 1115) – francouzská šlechtična a pozdější francouzská královna
 Philippe de Montfort († 1270) – francouzský šlechtic
 Simon IV. z Montfortu († 1218) – francouzský šlechtic, účastník křížových výprav a tažení proti katarům.
 Amaury VII. z Montfortu (1195–1241) – francouzský šlechtic, syn Simona IV. z Montfortu a účastník křížových výprav.
 Hugo von Montfort – minnesanger z 13. století
 Ludvík z Montfortu (1673–1716) – francouzský kněz a světec
 Pierre Denys de Montfort († 1820) – francouzský biolog
 Jérôme Napoleon Karel Bonaparte princ z Montfortu (1814–1847) – člen rodu Bonapartů
 Kateřina z Montfortu (Catherine von Montfort-Pfannberg, 1556–1631) – manželka purkrabího Adama II. z Hradce
 Alexandre Montfort (1803–1856) – hudební skladatel, držitel ceny Prix de Rome pro rok 1830

jiný význam
 De Montfort University – univerzita ve městě Leicester v Anglii

Rozcestníky - místopisné jméno